Albert Gottschalk ist der Name von

* Albert Gottschalk (Politiker) (1858–1940), deutscher Landwirt und Politiker (Thüringer Landbund)
 Albert Gottschalk (Maler)  (1866–1906), dänischer Maler